Статья об истории выступлений российского футбольного клуба «Уфа» в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.

Заняв 6-е место в чемпионате России 2017/18, ФК «Уфа» впервые в своей истории получил право выступать в одном из международных клубных турниров, проводимых УЕФА, а именно в Лиге Европы УЕФА.

Сезон

2018/2019 
«Уфа» начал своё выступление в Лиге Европы сезона 2018/2019 со второго квалификационного раунда. В соперники уфимцам при жеребьёвке достался словенский «Домжале», которых башкиры переиграли лишь благодаря голу на выезде.

В третьем раунде уфимцы играли с люксембургским Прогресом и победили с общим счётом 4-3. В первом матче с ними башкирский клуб одержал свою первую победу в еврокубках.

В раунде плей-офф уфимцам достался вновь обретающий силу шотландский «Глазго Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда. 
Встреча прошла на знаменитом стадионе «Айброкс». В этом матче «Уфа» потерпела своё первое поражение в еврокубках.  Второй матч закончился ничьей, 1:1, но поражение в первом матче поставило крест на надеждах "Уфы" пройти в следующий раунд турнира.

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Результаты 
По состоянию на 30 августа 2018 года:

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 30 августа 2018 года

Бомбардиры «Уфы»

Итоговая статистика 
По состоянию на 30 августа 2018 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Уфа»

ФК «Уфа»
Уфа